Niemcy:
 Zülow – dzielnica Sternberg
 Zülow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 
Osoby:
 Andreas Zülow – były niemiecki bokser